est la formule brute de plusieurs isomères. 

 Nitrile
 2-méthylbenzonitrile, numéro CAS 
 3-méthylbenzonitrile, numéro CAS 
 4-méthylbenzonitrile, numéro CAS 
 phénylacétonitrile, numéro CAS 

 Isonitrile
 1-isocyano-2-méthylbenzène, numéro CAS 
 1-isocyano-3-méthylbenzène, numéro CAS 
 1-isocyano-4-méthylbenzène, numéro CAS 
 (isocyanométhyl)benzène, numéro CAS 

 Amine
 2-éthynylaniline, numéro CAS 
 3-éthynylaniline, numéro CAS 
 4-éthynylaniline, numéro CAS 

 Hétérocycle
 Indole, numéro CAS 
 Isoindole, numéro CAS 
 Indolizine, numéro CAS 

 Alcyne
 2-éthynyl-3-méthylpyridine, numéro CAS 
 2-éthynyl-4-méthylpyridine, numéro CAS 
 2-éthynyl-5-méthylpyridine, numéro CAS 
 2-éthynyl-6-méthylpyridine, numéro CAS 
 3-éthynyl-2-méthylpyridine, numéro CAS 
 3-éthynyl-4-méthylpyridine, numéro CAS 
 3-éthynyl-5-méthylpyridine, numéro CAS 
 3-éthynyl-6-méthylpyridine, numéro CAS 
 4-éthynyl-2-méthylpyridine, numéro CAS 
 4-éthynyl-3-méthylpyridine, numéro CAS 
 3-(prop-1-yn-1-yl)pyridine, numéro CAS 
 3-cyclohepta-2,4,6-triène-1-carbonitrile, numéro CAS